1-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 12 клубами в 1992 году. Первым чемпионом независимой Киргизии стала бишкекская «Алга», сокулукский СКА-«Достук» был серебряным призером, 3-е место занял «Алай» из Оша.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Результаты на RSSSF
 Результаты на сайте sport.kg

1992
Футбол в Азии в 1992 году
1992 год в Киргизии